M79 — однозарядный 40-мм гранатомёт, принятый на вооружение в 1961 году армией США. Разработан в период 1951—1961 годов конструкторами-оружейниками Спрингфилдского и Пикатиннского арсеналов (казённые учреждения) совместно с инженерами компании Professional Design Co., Агавам, штат Массачусетс. Неофициальные названия — «Blooper» и «Thumper». Первый образец американского ствольного стрелкового вооружения с алюминиевым стволом. Позднее, в середине 1960-х гг. была разработана двухсотфунтовая авиационная модификация M5 для размещения на борту вертолётов (Philco-Ford — гранатомёт, Emerson Electric — СУВ), прошедшая испытания на Абердинском испытательном полигоне и принятая на вооружение в июне 1965 г. Для её размещения под днищем многоцелевых вертолётов UH-1B была разработана специальная гранатомётная турель.

Предыстория 
У M79 имелся предшественник — опытный ручной гранатомёт ружейного типа (grenade gun), разработанный Стюартом Лонгом — конструктором-оружейником из Лорела, штат Мэриленд, в начале 1940-х гг. и представленный вниманию армейского командования ещё в октябре 1943 года, но не принятый на вооружение по причине непроработанности вопроса применяемых боеприпасов. Разница между ними заключалась в том, что исходная модель использовала в качестве боеприпасов гранаты аналогичные ручным осколочным Mk II, модифицированные для стрельбы из нарезного ствола (калибром около 58 мм) при помощи вышибного заряда, а для M79 был разработан специальный боеприпас (калибра 40 мм), — этим занимались специалисты Пикатиннского арсенала. Внешне же, как и по принципу работы (казённое заряжание, разламывающийся напополам для перезаряжания ствол с нарезами, деревянные приклад и ложе, прицельные приспособления, «арктический» спусковой крючок (позволяющий вести стрельбу в зимних перчатках на меху), два гранатомёта были практически одинаковыми.

История 

В целом, разработанный образец вооружения соответствовал определению «ручной миномёт» (так как основным способом стрельбы из него была навесная стрельба), инновацией была возможность обстрела противника сверху вниз с возвышения и стрельба прямой наводкой на близких дистанциях до цели. Применение алюминиевого сплава в качестве материала для ствола позволило существенно снизить массу оружия. Гранатомёт проходил испытания на Абердинском испытательном полигоне в начале 1960-х гг., тогда же он получил индекс опытного образца XM79. Форма и устройство принятой на вооружение серийной модели отличались от опытного образца формой приклада, спускового ложа и прицельных приспособлений. M79 превосходил все имевшиеся до того образцы стрелкового вооружения пехоты в условиях городской застройки, при стрельбе по огневым точкам, амбразурам бункеров, скоплениям пехоты. В таком виде гранатомёт был призван заполнить пробел между ручными гранатами и переносными миномётами. Постановка его на вооружение предполагала снятие с вооружения 60-мм ротного миномёта, который становился не нужным в таких условиях. Военнослужащим, принимавшим участие в испытаниях, гранатомёт сразу пришёлся по вкусу, за его скорострельность, лёгкость и удобство в эксплуатации.

Производство 
Исходное производство гранатомётов (pilot-line) не выходило за пределы предприятия-разработчика — Спрингфилдского арсенала, боеприпасы снаряжались и поставлялись с Пикатиннского арсенала и с завода Crosley Corp., Ordnance Division (подразделения вооружения компании AVCO) в Коннерсвилле, штат Индиана. Алюминиевые гильзы к боеприпасам поставляла компания Harvey Aluminum Co., Торренс, штат Калифорния, осколочную рубашку производила корпорация Chamberlain Corp., Уотерлу, штат Айова, взрыватели выпускались компанией Minneapolis-Honeywell Regulator Co., Миннеаполис, штат Миннесота.

Серийным производством гранатомётов и боеприпасов к нему в период Вьетнамской войны (в период наибольшей интенсификации производства) и позже занимались: Action Manufacturing Co., Арканзас-Сити, Канзас; Tool Research & Engineering Corp., Exotic Metal Products Division, Пасадена, Калифорния; Kanarr Corp., Кингстон, Пенсильвания; Philco-Ford Corp., Ньюпорт-Бич, Калифорния; TRW, Inc., Кливленд, Огайо; Varo, Inc., Гарленд, Техас;.

В ноябре 2017 года американская компания «Spike Tactical» начала выпуск «сигнального пистолета» Strike Tactical Trumper, который представляет собой копию гранатомёта М-79 со стволом калибра 37 мм, и стреляет 37-мм сигнальными ракетами. Оружие предложено для коммерческой продажи на рынке гражданского огнестрельного оружия.

Описание 
Представляет собой лёгкое однозарядное оружие с нарезным стволом. Приклад и цевьё деревянные, на прикладе установлен резиновый затыльник-амортизатор отдачи. Для зарядки ствол оружия откидывается вниз, гранатомётчик вкладывает в ствол гранату и запирает ствол. Управление узлом запирания ствола осуществляется по типу охотничьих ружей.

M79 предназначен для поражения живой силы, транспорта и легкобронированной техники противника на дальностях до 400 м.

Боевое применение 

Широко использовался в войне во Вьетнаме, где зарекомендовал себя весьма надёжным, простым и точным оружием. Так же существует компактная версия-«обрез» M79 Pirate Gun. Сейчас используется спецподразделением SEAL.

Страны-эксплуатанты 

  Австралия — во время войны во Вьетнаме США передали гранатомёты М79 на вооружение австралийского военного контингента по программе военной помощи вместе с другим американским оружием
  Бразилия: в бразильской армии
  — некоторое количество трофейных М79 использовалось в ходе вьетнамской войны, после её окончания в 1975 году значительное количество осталось в распоряжении Вьетнамской Народной армии (по официальным данным США, только по программе военной помощи Южному Вьетнаму было поставлено 47 000 шт. гранатомётов М79), а дополнительное количество могло быть захвачено у войск США, Австралии и Таиланда. В дальнейшем их производство было освоено на заводе Z125 под названием M79-VN
 
  Гватемала
  Гондурас
  Греция
  Доминиканская Республика
  Израиль
  Индонезия
  Иордания
  Иран
  Ирландия
  Испания
  Йемен
  Камбоджа
  Кения
  Колумбия[
  Коста-Рика
  Ливан
  Малайзия
  Мьянма
  Никарагуа — гранатомёты М79 были на вооружении «контрас» уже в марте 1983 года, некоторое количество трофейных М79 использовалось в подразделениях Сандинистской Народной армии
  — в 1967 году США передали гранатомёты М79 на вооружение новозеландского военного контингента во Вьетнаме по программе военной помощи вместе с другим американским оружием
  Оман
  Парагвай
  Португалия
  Сальвадор — первые М79 были переданы в 1981 году, всего до 1993 года из США было поставлено 1704 шт. M79, в 2009 году они оставались на вооружении
  Саудовская Аравия
  Сент-Винсент и Гренадины
  Сомали
  США
  Тайвань
  Таиланд
  Турция
  Фиджи
  Филиппины
  Чад
  Эритрея
  Эфиопия
  Южная Африка
  Южная Корея: с 1980-х годов копия KM79 производится по лицензии Daewoo
  Ямайка: Силы обороны Ямайки.

См. также 
 РГС-50

Примечания

Ссылки 
 Gary’s U.S. Infantry Weapons Reference Guide
 US Army Field Manual 3-22.31 Appendix A
 M79 grenade launcher / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах)

Гранатомёты ружейно-пистолетного типа
Гранатомёты США
Военная продукция AVCO
Военная продукция Daewoo
Военная продукция Ford
Военная продукция Philco
Военная продукция TRW
Появились в 1960 году в США